Heinrich Bücker ist der Name folgender Personen:

* Heinrich Bücker (Kirchenmaler) (Heinrich Friedrich Bücker; vor 1897–nach 1939), deutscher Kunst- und Kirchenmaler sowie Restaurator
 Heinrich Bücker (Handballspieler) (* 1922), deutscher Feldhandballspieler
 Heinrich Gerhard Bücker (1922–2008), deutscher Bildhauer